Carrément Poker : filles vs garçons est une émission de poker diffusée sur W9 présentée par Estelle Denis avec le champion de France de poker 2010 Valentin Messina et la célèbre croupière de poker Caroline Bozzolo.

Émission diffusée sur W9
Émission de télévision de poker
Émission de télévision créée en 2011